Белица може да се отнася за:

 Белица, град в Област Благоевград, България;
 Община Белица, община в Югозападна България, с център град Белица;
 Белица (Поморавие), регион в Поморавието, Сърбия;
 Белица (Хърватия), град с община в Хърватия;
 Белица (рид), рид в Ихтиманска Средна гора;
 Села:
 Белица (област Габрово), село в Област Габрово, България;
 Белица (област Пловдив), село в Област Пловдив, България;
 Белица (област Силистра), село в Област Силистра, България;
 Белица (Община Ихтиман), село в Софийска област, България;
 Белица (област Хасково), село в Област Хасково, България;
 Белица (община Брод), село в Община Брод, Република Македония;
 Белица (община Кичево), село в Община Кичево, Република Македония;
 Белица (Град Ягодина), село в Поморавието, Сърбия;
 старото име на Титорея в Гърция;

 Реки:
 Белица (приток на Янтра), река в Северна България;
 Белица (река в Западна България), река в Западна България;
 Белица (река в Северна Македония), река в Северна Македония;
 Белица (река в Поморавието), река в Поморавието, Сърбия;
 Белица (Сярско), река в Република Гърция, чието ново име е Крусовитис;

Вижте също 
 Илинденци, село в Благоевградска област, България, чието име до 1951 година е Белица;
 Горна Белица, село в Община Струга, Република Македония;
 Долна Белица, село в Община Струга, Република Македония.